Antti Boman (né le  à Pori en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Blazers de Kamloops || LHOu
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-Liiga
|| 36 || 2 || 6 || 8 || 57 || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-Liiga
|| 35 || 7 || 18 || 25 || 60 || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Ässät Pori U20 || Jr. A SM-Liiga
|| 35 || 7 || 18 || 25 || 60 || || || || ||
|-
| 1995-1996 || Kiekko-67 Turku || I-divisioona
|| 41 || 2 || 9 || 11 || 48 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Ässät || SM-liiga
|| 12 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || TuTo Turku || I-divisioona
|| 2 || 0 || 1 || 1 || 4 || || || || ||
|-
| 1996-1997 || HC Straubing || 2. Bundesliga
|| 30 || 7 || 14 || 21 || 43 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || HC Straubing || Oberliga
|| 20 || 3 || 8 || 11 || 16 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Tappara || SM-liiga
|| 19 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| 1997-1998 || Hermes Kokkola || I-divisioona
|| 7 || 2 || 2 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 15 || 2 || 1 || 3 || 56 || || || || ||  
|-
| 1999-2000 || Dragons de Rouen || Élite
|| 40 || 3 || 8 || 11 || 35 || || || || ||  
|-
| 2000-2001 || Gislaveds SK || Allsvenskan
|| 41 || 10 || 8 || 18 || 90 || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Paisley Pirates || BNL
|| 18 || 7 || 8 || 15 || 28ë || || || || ||  
|-
| 2001-2002 || Gislaveds SK || Allsvenskan
|| 18 || 3 || 3 || 6 || 16 || 7 || 1 || 0 || 1 || 30
|-
| 2001-2002 || Hermes Kokkola || Mestis
|| 6 || 3 || 4 || 7 || 2 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || Ässät || SM-liiga
|| 52 || 4 || 4 || 8 || 24 || || || || ||  
|-
| 2003-2004 || Ässät || SM-liiga
|| 56 || 3 || 9 || 12 || 12 || || || || ||  
|-
| 2004-2005 || Frisk Tigers || GET-ligaen
|| 42 || 6 || 8 || 14 || 18 || || || || ||

Références 

Naissance en août 1974
Naissance à Pori
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Blazers de Kamloops
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du TuTo Turku
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du Tappara
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur des Frisk Tigers